Марія Клементина Австрійська (1777–1801) — донька імператора Священної Римської імперії Леопольда II та іспанської інфанти Марії Луїзи, дружина спадкоємного принца Неаполітанського та Сицилійського королівств Франциска.
 Марія Клементина Австрійська (1798–1881) — донька імператора Австрії Франца I та неаполітанської принцеси Марії Терезії, дружина сицилійського принца Леопольда.